Гран-при Венгрии 2022 года () — тринадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» сезона 2022 года, который прошёл 29—31 июля на трассе «Хунгароринг» в Модьороде, Венгрия.
 
Квалификацию впервые в карьере выиграл Джордж Расселл из команды Mercedes.

Победителем в гонке стал Макс Ферстаппен из команды Red Bull, вторым финишировал Льюис Хэмилтон из команды Mercedes, третьим — Джордж Расселл.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +21…22 °C, трасса +27…30 °C

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:23,860
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Комментарии

Гонка 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +18 °C, трасса +26…23 °C

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Льюис Хэмилтон ( Mercedes) — 1:21,386, поставлен на 57 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Комментарии

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 Гонка на официальном сайте чемпионата мира
 

 

Спорт в Венгрии в 2022 году
Гран-при Венгрии